Хмелевский сельсовет — муниципальные образования и административно-территориальные единицы в Белоруссии и России:

Белоруссия
 Хмелевский сельсовет — в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Хмелевский сельсовет — в Заринском районе Алтайского края.
 Хмелевский сельсовет — в Мичуринском районе Тамбовской области.

См. также 
 Хмелевский сельский совет
 Хмелевское сельское поселение